Община охоплює різні поняття:

 Община (самоорганізація) — форма виробничого і громадського об'єднання людей у докласовому і як пережиток у класовому суспільстві.
 Община (марка) — за середньовіччя сільська громада в деяких країнах Західної Європи.
 Община (система миру) — в Російській імперії 1860-1910-их років адміністративне об'єднання селян з примусовим землеволодінням і круговою порукою
 Община — «сукупність представників певного віросповідання, або національності в країні, місті, тощо».
 Община — рідко «те саме що громада в значеннях 1 та 2».
 Общинна школа — школа, яка утримується на кошти общини — місцевої, релігійної, етнічної та яка виконує певні освітянські функції.
 «Община (журнал)» — 
1) Революційний журнал. Видавався у вересні 1870 р. у Лондоні (один номер). Редактори: С.Г. Нечаєв та В.І. Серебреніков. Надрукований на початку 1871 року 2-й номер був знищений Нечаєвим. 
2) Революційний журнал. Виданий у січні — грудні 1878 в Женеві групою російських народників-бакуністів. Вийшло 9 номерів. Тираж 1000 екземплярів. Редактори: П. Б. Аксельрод, Н. І. Жуковський, Д. А. Клеменц, З. К. Ралі. Постійні співробітники: С.М. Кравчинський, В.Н. Черкезов, Л.Г. Дейч, Я.В. Стефанович. Брали участь також М.П. Драгоманов, Е.Реклю та ін. В журналі аналізувалися підсумки «ходіння до народу», публікувалися матеріали «процесу 193-х», зокрема речі І.М. Мишкіна. Журнал був зв'язаний із «Землею і волею», прагнув об'єднати «в соціально-революційну партію» різні народницькі течії.
 Община (адміністративно-територіальна одиниця) — «у ряді країн назва адміністративно-територіальної одиниці». (Болгарія, Сербія, Словенія, Чорногорія)
 Община — присілок, Благоварський район, Башкортостан, Росія

Примітки

Деталізація джерел